Rudbar eller Rūdbār kan syfta på följande platser:

Iran 
 Rudbar (stad i Iran), Gilan
 Rudbar (shahrestan), delprovins i Gilan
 Rūdbār (ort i Iran, Mazandaran)
 Shahrestān-e Rūdbār-e Jonūbī, delprovins i Kerman